Udayapur (Bheri), een plaats in de Nepalese zone Bheri
 Udayapur (district), een van de 75 districten van Nepal
 Udayapur (Lumbini), een plaats in de Nepalese zone Lumbini